Чепарі () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Чепарі () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Пояна-Лакулуй.
 Чепарі () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Кирлогань.
 Чепарі () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Думітра.